Маяк мыса Реинга () — маяк расположенный на мысе Реинга на западе залива Ду́хов () Северного острова Новой Зеландии в регионе Нортленд. Маяк принадлежит и обслуживается Управлением безопасности морского судоходства Новой Зеландии (). Ближайший крупный населённый пункт — город Кайтайа примерно в 110 км на юг.

История 
Маяк был построен в 1941 году и запущен в мае того же года. Маяк мыса Реинга стал заменой старого, построенного в 1879 году, маяка мыса Марии Ван-Димен (), на острове Мотуопао () находящегося недалеко от мыса Реинга. Строительство нового маяка было обусловлено трудностями эксплуатации, проживания, сообщения и снабжения маяка на острове, несмотря на протянутую в 1886 году к нему канатную переправу. Окончательным поводом для строительства стало трагическое пришествие в 1933 году, в результате которого жену смотрителя сдуло в море со скал на берегу острова. Первые годы маяк мыса Реинга мало использовался из-за ограничений, введённых условиями затемнения во время Второй мировой войны.

Изначально электроэнергия для работы маяка вырабатывалась с помощью дизельного электрогенератора, и использовался излучатель с маяка мыса Марии Ван-Димен. В 1987 году маяк был полностью автоматизирован. В 2000 году изначальный маячный излучатель был заменён на новый с галогенным источником света мощностью в 50 Вт, аккумуляторным электроснабжением и подзарядкой от солнечных батарей. Мониторинг и управление маяком осуществляется диспетчерской службой Управления безопасности морского судоходства Новой Зеландии в Веллингтоне. Режим работы маяка (световая схема) — белая вспышка каждые 12 секунд.

До полной автоматизации маяк поочерёдно обслуживался двумя смотрителями. В 1951 году неподалёку от маяка была открыта школа для детей смотрителей. До середины 1960-х годов доступность маяка была ограничена из-за отсутствующих нормальных дорог. После прокладки дороги школу закрыли, а места около маяка стали посещать туристы. Сам маяк закрыт для посещения.

Галерея

См. также 
 Маяк Наггет Поинт

Примечания

Ссылки 
 Новая Зеландия, мыс Реинга
 Маяки Новой Зеландии. Северный остров
 Cape Reinga New Zealand
 Фотогалерея

Маяки Новой Зеландии